Inazuma puede referirse a:

 Inazuma,  Personaje del libro Usagi Yojimbo.
 Inazuma (One Piece) - Personaje de One Piece.
 Inazuma (1899), destructor de la Armada Imperial Japonesa, perteneciente a la Clase Ikazuchi.
 Inazuma (1932), destructor de la Armada Imperial Japonesa, perteneciente a la Clase Akatsuki.
 Inazuma (DD-105), destructor de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, perteneciente a la Clase Murasame.
 Inazuma (DE-203), destructor de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, perteneciente a la Clase Ikazuchi.
 Inazuma Eleven.- Videojuego de rol y deportes desarrollado y publicado por Level 5.
 Inazuma Eleven (manga), manga y anime basados en el videojuego homónimo.
 Inazuma Eleven GO, anime basado en el videojuego.
 Inazuma Raigorō (1802–1877), Luchador japonés de sumo.